Ujarattarfik bezeichnet:
 Ujarattarfik (Insel, Avannatta Imaa), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Ujarattarfik (Insel, Nivaap Paa), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Ujarattarfik (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Ujarattarfik (Insel, Qeqertarsuaq), Insel im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland